Panpulmonata é um clado taxonómico de caracóis e lesmas incluído no clado Heterobranchia (no clado Euthyneura).

Descrição
O significado científico da denominação "Pulmonata" e a correspondente função principal dos animais que se "respiram ar" não são aplicáveis apenas aos grupos Acochlidia, Sacoglossa e Pyramidelloidea, mas também aos taxa tradicionais pulmonados como Siphonarioidea ou Hygrophila. O termo Panpulmonata foi escolhido por Jörger para a continuidade na terminologia.

Panpulmonata é composto por
 Siphonarioidea
 Sacoglossa
 Glacidorbidae
 Amphiboloidea
 Pyramidelloidea
 Hygrophila
 Acochlidiacea (Acochlidia)
 Eupulmonata: Stylommatophora, Systellommatophora, Ellobioidea, Otinoidea, Trimusculus.

Cladograma

Ligações externas 

 
Gastrópodes